Hieronder staan alle wedstrijden vermeld die voetbalvereniging PEC Zwolle en FC Zwolle in het nationale bekertoernooi gespeeld heeft na de invoering van het betaald voetbal in 1954. In het seizoen 1954/1955, 1955/1956 en 1959/1960 vond er geen bekertoernooi plaats in Nederland. In het seizoen 1966/67 was er geen deelname aan het toernooi. In het seizoen 2013/14 won PEC Zwolle voor het eerst de nationale beker. De wedstrijden zijn gerangschikt op het seizoen waarin deze zijn gespeeld. Ook worden de doelpuntenmakers aan de zijde van PEC Zwolle vermeld.

Legenda
 Groep = Groepswedstrijd
 Tussen = Tussenronde
 1R = Eerste ronde
 2R = Tweede ronde
 3R = Derde ronde
 4R = Vierde ronde
 5R = Vijfde ronde
 1/8 = Achtste finale
 1/4 = Kwartfinale
 1/2 = Halve finale
 F = Finale

Bekerwedstrijden

Statistieken

Statistieken per tegenstander

1 Wedstrijden worden geteld als stand na 90 of 120 minuten.
2 Vroegere teamnamen worden geschreven als tegenwoordige teamnamen.
3 Replay en dubbele wedstrijden worden als 1 wedstrijd geteld.
4 De geannuleerde wedstrijd tegen Staphorst in het seizoen 2020/21 is niet meegeteld in de stand.

Topscorer

Zie ook
 PEC Zwolle (vrouwenvoetbal) in het bekertoernooi

Externe link
  Alle KNVB-bekerwedstrijden op voetbalarchieven.nl sinds 1898

PEC Zwolle